Das Signal steht für:

 Das Signal (Garschin), Kurzgeschichte von Wsewolod Garschin (1887)
 Das Signal (Hugh Walker), Roman von Hubert Straßl (1998)
 Das Signal (Zeitschrift), deutsche Monatszeitschrift der Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschlands

Siehe auch:
 The Signal